El término lithium puede referirse a:

Litio el elemento químico, en latín.
Lithium, canción de la banda de música Nirvana que apareció en el álbum Nevermind.
Lithium, canción de la banda de música Evanescence aparecida en el álbum The Open Door.
Omega Lithium, una banda de música croata de estilo metal industrial/gótico.
Lithium, una localidad estadounidense del estado de Misuri.
Ruta Lithium, una carretera en construcción situada en Afganistán que conectará la localidad de Qala i Naw, capital de Badghis, con Bala Murghab.